Bondi může znamenat:

 Bondi (pláž) – pláž v Sydney v Austrálii
 Bondi (příjmení) – příjmení
 Bondi (Sydney) – předměstí města Sydney v Austrálii

Může být též součástí slovních spojení:
 Bondi Beach – předměstí města Sydney v Austrálii
 Bondi Junction – předměstí města Sydney v Austrálii
 North Bondi – předměstí města Sydney v Austrálii

Související rozcestník 
 Bondy